В 1995 году прошли выборы депутатов в Верховный Совет Республики Беларусь XIII созыва.
Первый тур состоялся 14 мая, параллельно с общереспубликанским референдумом, второй — 28 мая. По итогам выборов большинство мест в парламенте получили коммунисты и аграрии — около 78 мандатов из 260, не считая беспартийных. Председателем ВС нового созыва был избран лидер аграрной партии Семён Шарецкий.

Ход выборов 
Выборы проходили по мажоритарной избирательной системе. Регистрация кандидатов в депутаты прошла 14 апреля 1995 года. Из-за низкой явки избирателей (65 % в первом, и 60,4 % — во втором) в итоге было выбрано только 119 депутатов, в то время как для кворума требовалось не менее 174 (то есть не менее двух третей от полного состава в 260 человек).

Наблюдатели констатировали во время проведения выборов начало обострения борьбы между президентом и оппозицией. Пропрезидентская пресса всячески обвиняла оппозицию в воспрепятствовании нормального проведения выборов. В свою очередь, оппозиция утверждала, что против неё используются незаконные методы с целью парализовать деятельность оппозиционных партий и продвинуть в парламент как можно большее количество пропрезидентских ставленников.

В 1995 году выборы в Верховный Совет 13-го созыва проводились по новому закону. В частности, политические партии получили право выдвигать кандидатов. Количество мандатов же было сокращено до 260, президент Лукашенко, у которого уже было противостояние с парламентом, фактически объявил бойкот, из-за чего на выборах наблюдалась низкая явка избирателей.

29 ноября 1995 года прошли повторные выборы депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва. Второй тур состоялся 10 декабря. В итоге число избранных депутатов достигло 198, что было достаточно для правомочности нового состава Верховного Совета.

В новый состав было избрано только 18 человек из Верховного Совета 12-го созыва. 170 депутатов (85,9 %) стали парламентариями впервые. Около 20 % вновь избранных депутатов работали в промышленности, на транспорте и в строительстве; 22,2 % в — сельском хозяйстве. Достаточно широко была представлена социальная сфера: учителя, врачи, работники учреждений культуры. Были избраны 21 руководитель предприятий и фирм, 27 председателей колхозов и 10 директоров совхозов, 11 медицинских работников. Среди депутатов было только 9 женщин (4,5 %) и всего трое — моложе 30 лет. Абсолютное большинство депутатов имели высшее образование, трое — среднее специальное. 25 депутатов (12,6 %) имели ученые степени и звания.

105 депутатов являлись членами 16 политических партий, 93 — беспартийными. Был сформирован ряд фракций — аграрников, Партии коммунистов Белорусской, «Гражданское действие», социал-демократов. В то же время в парламент нового созыва не удалось попасть ни одному представителю Белорусского народного фронта, имевшего сильную оппозиционную фракцию в Верховном Совете предыдущего созыва.

В январе 1996 года состоялось заседание первой сессии Верховного Совета 13-го созыва. Идея провести в марте 1996 года повторные выборы в 62 округах, по которым депутаты не были избраны, не нашла поддержки среди нового депутатского корпуса. По мнению ряда аналитиков, этот своеобразный эгоизм части новоизбранных депутатов сыграл роковую роль спустя несколько месяцев, когда Верховный Совет проиграл противостояние президенту и был распущен.

Результаты 
По итогам майских выборов и довыборов в ноябре 1995 года парламентские мандаты получили:

 Партия коммунистов Белорусская — 44
 Аграрная партия — 34
 Партия народного согласия — 8
 Объединённая гражданская партия — 8
 Белорусская социал-демократическая Громада — 2
 Партия всебелорусского единства и согласия — 2
 Белорусская крестьянская партия — 1
 Белорусское патриотическое движение — 1
 Республиканская партия труда и справедливости — 1
 Белорусская партия труда — 1
 Белорусская народная партия — 1
 Либерально-демократическая партия — 1

Также избраны 96 беспартийных парламентариев. Партия БНФ в новый парламент не попала.

Депутатские фракции и группы 
Несмотря на итоги выборов, 9 января 1996 года в Верховном Совете Республики Беларусь XIII созыва были зарегистрированы только 5 фракций и депутатских групп (все они прекратили существование 27 ноября 1996 года после проведенного референдума):
 «Згода» (Согласие) — 61 депутат (руководитель — Владимир Григорьев, с 1996 года — Владимир Коноплев);
 Аграрная фракция — 49 депутатов (руководитель — Семен Шарецкий);
 Партия коммунистов Белоруссии — 45 депутатов (руководитель — Сергей Калякин);
 Гражданское действие — 18 депутатов (руководитель — Станислав Богданкевич);
 Социал-демократический «Союз Труда» — 15 депутатов (руководитель — Леонид Сечко).

Внефракционные депутаты — 96 депутатов.

См. также 
 Политические партии Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Выборы депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва 1995 года
 Манифесты 8 политических партий 
 Итоги выборов парламента белоруссии 13 созыва

Парламентские выборы в Белоруссии
Выборы 1995 года
1995 год в Белоруссии
Май 1995 года
Ноябрь 1995 года
Декабрь 1995 года
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании